Корвиза́р () — термин французского происхождения.

Персоналии
 Корвизар, Жан-Николя (Jean-Nicolas Corvisart; 1755—1821) — французский терапевт, основоположник клинической медицины во Франции; личный медик Наполеона.
 Корвизар, Люсьен (Lucien Corvisart; 1824—1882) — французский медик; отец Шарля Корвизара.
 Корвизар, Шарль (Charles Corvisart; 1857—1939) — французский генерал; сын Люсьена Корвизара
 Корвизар — подпольная кличка французского борца Сопротивления, капитана, выходца из российской белой эмиграции Александра Березникова (Alexandre Beresnikoff; 1908—?)

Прочее
 Корвизар (Corvisart) — станция парижского метро; линия 6; XIII городской округ.

Примечания